Laskus ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Laskus (1936–1998), deutscher Zimmermann, Architekt und Künstler 
August Laskus (1859–1946), deutscher Bauingenieur
 Jacek Laskus (* 1951), US-amerikanischer Kameramann